Русское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Русское — село в Мендыкаринском районе Костанайской области, упразднено в 2012 году.

Россия 
 Русское — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Русское  — село в Октябрьском районе города Кирова.
 Русское — село в Крымском районе Краснодарского края.
 Русское — село в Куйбышевском районе Ростовской области.
 Русское — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Русское — село в Курском районе Ставропольского края.
 Русское — село в Сосновском районе Тамбовской области.
 Русское — до 1956 г. название села Красный Восход в Иглинском районе Башкортостана.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Русское — село в Белогорском районе.
 Русское — бывшее село в Красногвардейском районе, включённое в состав села Амурское.

Украина 
 Русское — село в Мукачевском районе Закарпатской области.

Населённые пункты, содержащие в названии «Русское» 
Как правило, в национальных республиках Российской Федерации название населённого пункта имеет приставку «Русское», если он является или являлся местом компактного проживания русского населения. Рядом с таким населённым пунктом может находиться одноимённый населённый пункт с приставкой, обозначающей коренное население.

 Новое Русское Маматкозино
 Русское Адаево
 Русское Азелеево
 Русское Байбаково
 Русское Баймаково
 Русское Богдашкино
 Русское Брызгово
 Русское Бурнашево
 Русское Васильково
 Русское Вечкенино
 Русское Давыдово
 Русское Добрино
 Русское Ильчикеево
 Русское Исламово
 Русское Канчерово
 Русское Караево
 Русское Коломасово
 Русское Корино
 Русское Кубашево
 Русское Маклаково
 Русское Макулово
 Русское Маскино
 Русское Пестово
 Русское Поле
 Русское Поречное
 Русское Сиренькино
 Русское Танаево
 Русское Тарасово
 Русское Тимкино
 Русское Тимошкино
 Русское Труево
 Русское Тювеево
 Русское Тюгульбаево
 Русское Урайкино
 Русское Урсаево
 Русское Устье
 Русское Ходяшево
 Русское Яндовище
 Старое Русское Маматкозино

Водоёмы 
 Русское — озеро в Валдайском районе Новгородской области, исток реки Полометь.
 Русское — озеро в Калининградской области.
 Русское — озеро в Бежаницком районе Псковской области.
 Русское — озеро в Гаринском городском округе Свердловской области.
 Русское — так называли Чёрное море в русских летописях.
 Русское — название, данное  в 1884 году Н. М. Пржевальским оз. Орин-Нур на Тибете (пров. Цинхай).

Прочее 
 Русское — фильм 2004 года.
 Русское — кинокомпания.

См. также